Die untenstehenden 246 Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Goiás. Die Zahl hinter den Gemeindenamen gibt die Einwohnerzahl in der jeweiligen Gemeinde an gemäß der Volkszählung 2010.

Bevölkerungszahlen 
Die letzte, jährlich neu vorgelegte Einwohnerschätzung war vom 1. Juli 2021, deren Zahlen hier nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung war im Zehnjahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde jedoch wegen der COVID-19-Pandemie verschoben und wird jetzt voraussichtlich Mitte 2022 durchgeführt.

Gemeinden 
 Abadia de Goiás – 6.868 Ew.
 Abadiânia – 15.752 Ew.
 Acreúna – 20.283 Ew.
 Adelândia – 2.483 Ew.
 Água Fria de Goiás – 5.095 Ew.
 Água Limpa – 2.012 Ew.
 Águas Lindas de Goiás – 159.505 Ew.
 Alexânia – 23.828 Ew.
 Aloândia – 2.044 Ew.
 Alto Horizonte – 4.505 Ew.
 Alto Paraíso de Goiás – 6.864 Ew.
 Alvorada do Norte – 8.093 Ew.
 Amaralina – 3.424 Ew.
 Americano do Brasil – 5.508 Ew.
 Amorinópolis – 3.607 Ew.
 Anápolis – 335.032 Ew.
 Anhanguera (Goiás) – 1.017 Ew.
 Anicuns – 20.272 Ew.
 Aparecida de Goiânia – 455.735 Ew.
 Aparecida do Rio Doce – 2.433 Ew.
 Aporé – 3.811 Ew.
 Araçu – 3.785 Ew.
 Aragarças – 18.310 Ew.
 Aragoiânia – 8.375 Ew.
 Araguapaz – 7.513 Ew.
 Arenópolis – 3.278 Ew.
 Aruanã (Goiás) – 7.506 Ew.
 Aurilândia – 3.650 Ew.
 Avelinópolis – 2.451 Ew.
 Baliza – 3.714 Ew.
 Barro Alto – 8.701 Ew.
 Bela Vista de Goiás – 24.539 Ew.
 Bom Jardim de Goiás – 8.423 Ew.
 Bom Jesus de Goiás – 20.729 Ew.
 Bonfinópolis – 7.536 Ew.
 Bonópolis – 3.503 Ew.
 Brazabrantes – 3.240 Ew.
 Britânia – 5.509 Ew.
 Buriti Alegre – 9.056 Ew.
 Buriti de Goiás – 2.561 Ew.
 Buritinópolis – 3.319 Ew.
 Cabeceiras – 7.346 Ew.
 Cachoeira Alta – 10.539 Ew.
 Cachoeira de Goiás – 1.417 Ew.
 Cachoeira Dourada – 8.267 Ew.
 Caçu – 13.279 Ew.
 Caiapônia – 16.734 Ew.
 Caldas Novas – 70.463 Ew.
 Caldazinha – 3.322 Ew.
 Campestre de Goiás – 3.387 Ew.
 Campinaçu – 3.654 Ew.
 Campinorte – 11.115 Ew.
 Campo Alegre de Goiás – 6.057 Ew.
 Campo Limpo de Goiás – 6.270 Ew.
 Campos Belos – 18.395 Ew.
 Campos Verdes – 5.022 Ew.
 Carmo do Rio Verde – 8.939 Ew.
 Castelândia – 3.638 Ew.
 Catalão – 86.597 Ew.
 Caturaí – 4.670 Ew.
 Cavalcante – 9.394 Ew.
 Ceres – 20.686 Ew.
 Cezarina – 7.548 Ew.
 Chapadão do Céu – 7.004 Ew.
 Cidade Ocidental – 55.883 Ew.
 Cocalzinho de Goiás – 17.391 Ew.
 Colinas do Sul – 3.523 Ew.
 Córrego do Ouro – 2.629 Ew.
 Corumbá de Goiás – 10.344 Ew.
 Corumbaíba – 8.164 Ew.
 Cristalina – 46.568 Ew.
 Cristianópolis – 2.933 Ew.
 Crixás – 15.762 Ew.
 Cromínia – 3.555 Ew.
 Cumari – 2.961 Ew.
 Damianópolis – 3.297 Ew.
 Damolândia – 2.747 Ew.
 Davinópolis – 2.050 Ew.
 Diorama (Goiás) – 2.479 Ew.
 Divinópolis de Goiás – 4.967 Ew.
 Doverlândia – 7.892 Ew.
 Edealina – 3.733 Ew.
 Edéia – 11.266 Ew.
 Estrela do Norte – 3.318 Ew.
 Faina – 6.980 Ew.
 Fazenda Nova – 6.318 Ew.
 Firminópolis – 11.603 Ew.
 Flores de Goiás – 12.058 Ew.
 Formosa (Goiás) – 100.084 Ew.
 Formoso – 4.891 Ew.
 Gameleira de Goiás – 3.275 Ew.
 Goianápolis – 10.681 Ew.
 Goiandira – 5.268 Ew.
 Goianésia – 59.545 Ew.
 Goiânia – 1.301.892 Ew.
 Goianira – 34.061 Ew.
 Goiás – 24.745 Ew.
 Goiatuba – 32.481 Ew.
 Gouvelândia – 4.948 Ew.
 Guapó – 14.002 Ew.
 Guaraíta – 2.372 Ew.
 Guarani de Goiás – 4.262 Ew.
 Guarinos – 2.306 Ew.
 Heitoraí – 3.568 Ew.
 Hidrolândia – 17.398 Ew.
 Hidrolina – 4.029 Ew.
 Iaciara – 12.438 Ew.
 Inaciolândia – 5.702 Ew.
 Indiara – 13.703 Ew.
 Inhumas – 48.212 Ew.
 Ipameri – 24.745 Ew.
 Ipiranga de Goiás – 2.844 Ew.
 Iporá – 31.274 Ew.
 Israelândia – 2.888 Ew.
 Itaberaí – 35.412 Ew.
 Itaguari – 4.508 Ew.
 Itaguaru – 5.429 Ew.
 Itajá – 5.066 Ew.
 Itapaci – 18.481 Ew.
 Itapirapuã – 7.581 Ew.
 Itapuranga – 26.085 Ew.
 Itarumã – 6.298 Ew.
 Itauçu – 8.549 Ew.
 Itumbiara – 92.942 Ew.
 Ivolândia – 2.663 Ew.
 Jandaia – 6.164 Ew.
 Jaraguá – 41.888 Ew.
 Jataí – 88.048 Ew.
 Jaupaci – 3.000 Ew.
 Jesúpolis – 2.293 Ew.
 Joviânia – 7.108 Ew.
 Jussara – 19.086 Ew.
 Lagoa Santa – 1.259 Ew.
 Leopoldo de Bulhões – 7.875 Ew.
 Luziânia – 174.546 Ew.
 Mairipotaba – 2.378 Ew.
 Mambaí – 6.885 Ew.
 Mara Rosa – 10.659 Ew.
 Marzagão – 2.072 Ew.
 Matrinchã – 4.414 Ew.
 Maurilândia – 11.516 Ew.
 Mimoso de Goiás – 2.685 Ew.
 Minaçu – 31.149 Ew.
 Mineiros – 52.964 Ew.
 Moiporá – 1.763 Ew.
 Monte Alegre de Goiás – 7.742 Ew.
 Montes Claros de Goiás – 8.000 Ew.
 Montividiu – 10.576 Ew.
 Montividiu do Norte – 4.114 Ew.
 Morrinhos – 41.457 Ew.
 Morro Agudo de Goiás – 2.365 Ew.
 Mossâmedes – 5.005 Ew.
 Mozarlândia – 13.403 Ew.
 Mundo Novo – 6.422 Ew.
 Mutunópolis – 3.842 Ew.
 Nazário – 7.874 Ew.
 Nerópolis – 24.189 Ew.
 Niquelândia – 42.380 Ew.
 Nova América – 2.254 Ew.
 Nova Aurora – 2.069 Ew.
 Nova Crixás – 11.911 Ew.
 Nova Glória – 8.514 Ew.
 Nova Iguaçu de Goiás – 2.826 Ew.
 Nova Roma – 3.468 Ew.
 Nova Veneza – 8.129 Ew.
 Novo Brasil – 3.516 Ew.
 Novo Gama – 95.013 Ew.
 Novo Planalto – 3.953 Ew.
 Orizona – 14.292 Ew.
 Ouro Verde de Goiás – 4.040 Ew.
 Ouvidor – 5.446 Ew.
 Padre Bernardo – 27.689 Ew.
 Palestina de Goiás – 3.382 Ew.
 Palmeiras de Goiás – 23.333 Ew.
 Palmelo – 2.339 Ew.
 Palminópolis – 3.561 Ew.
 Panamá (Goiás) – 2.676 Ew.
 Paranaiguara – 9.119 Ew.
 Paraúna – 10.860 Ew.
 Perolândia – 2.950 Ew.
 Petrolina de Goiás – 10.285 Ew.
 Pilar de Goiás – 2.766 Ew.
 Piracanjuba – 24.033 Ew.
 Piranhas (Goiás) – 11.268 Ew.
 Pirenópolis – 23.065 Ew.
 Pires do Rio – 28.691 Ew.
 Planaltina – 81.612 Ew.
 Pontalina – 17.112 Ew.
 Porangatu – 42.356 Ew.
 Porteirão – 3.347 Ew.
 Portelândia – 3.839 Ew.
 Posse – 31.417 Ew.
 Professor Jamil – 3.244 Ew.
 Quirinópolis – 43.243 Ew.
 Rialma – 10.516 Ew.
 Rianápolis – 4.556 Ew.
 Rio Quente – 3.311 Ew.
 Rio Verde – 176.502 Ew.
 Rubiataba – 18.848 Ew.
 Sanclerlândia – 7.563 Ew.
 Santa Bárbara de Goiás – 5.751 Ew.
 Santa Cruz de Goiás – 3.142 Ew.
 Santa Fé de Goiás – 4.768 Ew.
 Santa Helena de Goiás – 36.459 Ew.
 Santa Isabel (Goiás) – 3.680 Ew.
 Santa Rita do Araguaia – 6.928 Ew.
 Santa Rita do Novo Destino – 3.170 Ew.
 Santa Rosa de Goiás – 2.905 Ew.
 Santa Tereza de Goiás – 3.991 Ew.
 Santa Terezinha de Goiás – 10.304 Ew.
 Santo Antônio da Barra – 4.430 Ew.
 Santo Antônio de Goiás – 4.690 Ew.
 Santo Antônio do Descoberto – 63.166 Ew.
 São Domingos – 11.236 Ew.
 São Francisco de Goiás – 6.117 Ew.
 São João da Paraúna – 1.692 Ew.
 São João d’Aliança – 10.254 Ew.
 São Luís de Montes Belos – 30.050 Ew.
 São Luiz do Norte – 4.617 Ew.
 São Miguel do Araguaia – 22.294 Ew.
 São Miguel do Passa Quatro – 3.761 Ew.
 São Patrício – 1.991 Ew.
 São Simão – 17.086 Ew.
 Senador Canedo – 84.399 Ew.
 Serranópolis – 7.477 Ew.
 Silvânia – 19.096 Ew.
 Simolândia – 6.512 Ew.
 Sítio d'Abadia – 2.821 Ew.
 Taquaral de Goiás – 3.540 Ew.
 Teresina de Goiás – 3.016 Ew.
 Terezópolis de Goiás – 6.562 Ew.
 Três Ranchos – 2.817 Ew.
 Trindade – 104.506 Ew.
 Trombas – 3.435 Ew.
 Turvânia – 4.839 Ew.
 Turvelândia – 4.399 Ew.
 Uirapuru – 2.935 Ew.
 Uruaçu – 36.949 Ew.
 Uruana – 13.821 Ew.
 Urutaí – 3.058 Ew.
 Valparaíso de Goiás – 132.947 Ew.
 Varjão – 3.661 Ew.
 Vianópolis – 12.549 Ew.
 Vicentinópolis – 7.371 Ew.
 Vila Boa – 4.742 Ew.
 Vila Propício – 5.145 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien
 Tabelle der Mesoregionen und Mikroregionen in Goiás

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Goiás. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

Goias
 
!